Der COSAFA Women’s Championship 2018, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der Frauen, soll vom 12. bis 22. September 2018 in Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay) in Südafrika stattfinden. Das Turnier wird vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Erstmals gilt bei dem Turnier die Vorschrift, dass die Trainer der Frauenfußball-Nationalmannschaft ebenfalls Frauen sein müssen. Es gewann zum fünften Mal insgesamt die Auswahl Südafrikas.

Teilnehmer und Modus 
12 Mannschaften haben ihre Teilnahme am Turnier zugesagt. Diese spielen in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das Halbfinale. Die Auslosung sollte am 16. August 2018 stattfinden, wurde aber auf den 29. August 2018 verschoben. Uganda und Kamerun wurden als Gastnationen geladen.

Spielorte 
Das Turnier soll in zwei Stadien stattfinden.

Endrunde

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2018
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Port Elizabeth